Всеобщая забастовка в Швеции:

 Всеобщая забастовка в Швеции (1902)
 Всеобщая забастовка в Швеции (1909)